Doelen (schutterij), een oefenplek voor de schutterij
 Doelen (Hoorn), een voormalig doelengebouw in Hoorn (Noord-Holland)
 De Doelen (Rotterdam)
 De Nieuwe Doelen (Gorinchem)
 Doelen Hotel (Amsterdam)
 Het meervoud van doel

Personen met de achternaam Doelen 
 Hendrikje Doelen (1784-1847), Nederlands seriemoordenares
 Johannes van Doelen (1751-1828), burgemeester van Utrecht
 Björn van der Doelen (1976), Nederlands voetballer

Zie ook
 Doelenplein (Delft)
 Doelenplein (Haarlem)
 Doelstraat
 Korte Doelstraat
 Oude Doelenstraat (Amsterdam)
 Nieuwe Doelenstraat (Amsterdam)
 Doelenstraat (Almelo)